Il doppio del torneo di tennis Bordeaux Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Joakim Nyström e Claudio Panatta che hanno battuto in finale Christian Miniussi e Diego Nargiso 6-1, 6-4.

Teste di serie

 Christian Miniussi /  Diego Nargiso (finale)
 Joakim Nyström /  Claudio Panatta (campioni)

 Patrick Baur /  Luiz Mattar (semifinali)
 Brett Dickinson /  Jérôme Potier (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Bordeaux 1988